La famille de La Motte du Portail (ou de Lamothe Portal) est une famille de la noblesse bretonne.

Histoire 

Bien que l'origine exacte reste incertaine, la famille de La Motte du Portail est une vieille famille noble originaire de l’évêché de Saint-Malo en Bretagne. Aussi loin que l'on ait recherché, on rencontre pour la première fois en 1513 Pierre de La Motte, seigneur de la Motte et de la Prévostais (anciennement appelée le Portail) qu'il tient de sa femme Charlotte le Metayer. La ferme du Portal et de la Provostais existent toujours et sont situées sur la commune de Treffendel.

Cette famille maintenue noble d'ancienne extraction devant la Chambre de réformation de la noblesse bretonne en 1668 possédait les fiefs suivants :
 Paroisse de Plélan-le-Grand
 La Prévostais
 Le Portal
 Le Pont-Mussard
 Paroisse d'Iffendic
 La Chevrie
 La Grohelière
 La Villeauroux

Alliances 
Les principales alliances de la famille de La Motte du Portail sont : de Percherel, de Livoudray, Nouel, Le Meneust, Thouet, Cloteaux, Cadeu, de Conygan, de La Rousselière, de Brossard, Pihan, de Gourden, etc.

Armoiries 
Les armes de la famille de La Motte du Portail sont : De gueules au lion rampant d'argent

Propriétés 

 Château de Pont-Muzard à Plelan-le-Grand
 Château du Haut-Bois (au  siècle) à Saint-Jacques-de-la-Lande
 Manoir de la Porte-Camus (au XVIIIe siècle) à Billio

Notes et références 

Famille noble de Bretagne